Бу́фер — пристрій для пом'якшення (послаблення сили) ударів:
 Залізничний буфер — буфер на залізничних вагонах і локомотивах.
 Бампер — буфер на автомобілях.
 Буфер — у системах обробки інформації — частина оперативної пам'яті, призначена для тимчасового зберігання даних.
 Буфер — схема або пристрій, що розміщується між двома іншими пристроями для згладжування змін швидкості чи рівня або для забезпечення асинхронної роботи.
 Буфер — у хімії — набір речовин (чи хімічних форм), що підтримують значення рН розчину постійним. Це звичайно пари: слабка кислота — відповідна сіль кислоти або слабка основа — відповідна сіль основи. Пр., суміш 50:50 1 M ацетатної кислоти й 1 M натрій ацетату підтримує pH біля 4.7.

Див. також 
 Буферна рідина
 Буферне висадження
 Буферний об'єм газу газосховища
 Буферний тиск

Література

Посилання